Stordalen är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gunhild Stordalen – norsk läkare
 Petter Stordalen – norsk affärsman
 Terje Stordalen – norsk teolog

Geografi 
 Stordalens naturreservat – ett naturreservat och ett Natura 2000-skyddsområde norr om Stordalens hållplats vid Malmbanan

Norska efternamn